Дуру́ма — один з народів групи народів міджікенда у Кенії.

Територія проживання і чисельність 

Дурума проживають на узбережжі Індійського океану вздовж траси Найробі—Момбаса аж до крайнього півдня країни і до кордону з Танзанією.

Основний адміністративний центр народу — місто Кінанго. Ще близько 100 поселень є за ідентифікацією дурума.

Чисельність — 183 тис. осіб (за ін. даними 247 тис. осіб), в тому числі і тому, що дуже часто дурума розглядаються разом з близьким їм народом рабаї.

Історія 

Історично предки дурума, як і інших міджікенда у XVII столітті мігрували з територій сучасного Сомалі.

Дурума не є однорідним народом і включає принаймні 3 компоненти (нащадки вихідців із легендарної Шунгвайї, раби-втікачі з Момбаси та вихідці з народу камба).

Мають давні торгові відносини з суахілі та арабами.

Господарство 

Вирощують маїс. Пасуть худобу. Садять тютюн.
 Детальніше дивіться Міджікенда

Культура 

Серед стариків зберігається неграмотність, причому загальний відсоток писемності (90-ті роки ХХ ст.) не перевищує 25 %. Існує духовний осередок народу — Кайя, особливе місце в лісі, де відбуваються збори та спеціальні ритуали. Такий осередок є унікальним і єдиним у своєму роді серед інших північно-східних банту.

Релігійно дурума відчувають влив з боку мусульман суахілі, та іслам серед дурума не прижився; більшість народу прибічники традиційних культів. Вважається, що бл. 30 % народу становлять християни, переважно протестанти.

Джерела і посилання 
 Народы мира. Историко-этнографический справочник, М.: «Советская энциклопедия», 1988 (стаття «Миджикенда») 
  
 Християнський етнолоґічний сайт з розподіленням етносів по країнам — народи Кенії 

Народи банту
Народи Кенії